Chinchilla puede hacer referencia a:

Geografía:
 Chinchilla de Montearagón, localidad de la provincia de Albacete (España).
 Chinchilla (Pensilvania), localidad del estado de Pensilvania (Estados Unidos).
 Chinchilla (Australia), localidad del estado de Queensland (Australia).

Personas:
 Anastasio Chinchilla (1801-1876), médico, historiador, biógrafo y bibliógrafo de la medicina española.
 Laura Chinchilla (1959), presidenta de Costa Rica de 2010 a 2014.

 Zoología, nombre de varias especies de roedores:
 Chinchilla (animal), género de roedores histricomorfos;
 Chinchilla lanigera, la chinchilla de cola larga;
 Chinchilla chinchilla, la chinchilla de cola corta;
 Chinchilla doméstica, la chinchilla que se cría en cautiverio, la cual es un híbrido de las dos especies anteriores;
 Las Abrocomidae, conocidas como ratas chinchilla.